

Teatro
The Bat – dramma teatrale scritto da Mary Roberts Rinehart e Avery Hopwood nel 1920

Cinema
The Bat – film statunitense del 1926 diretto da Roland West
Il mostro che uccide (The Bat) – film statunitense del 1959 diretto da Crane Wilbur

Pagine correlate
Bat